Església de la Mare de Déu de Gràcia i de Sant Josep o església dels Josepets de Gràcia, a l'antic convent dels carmelites al districte de Gràcia (Barcelona)
 Santuari de Sant Josep de la Muntanya, edifici neoromànic al barri de la Salut (Gràcia, Barcelona)
 Església de Sant Josep Oriol (Barcelona), temple situat al barri de l'antiga Esquerra de l'Eixample de Barcelona 
 Sant Josep de la Torre de Tamúrcia, església romànica del poble de la Torre de Tamúrcia (Tremp, Pallars Jussà)
 Església de Sant Josep de Maó, església de Maó (Menorca)
 Església de Sant Josep (Badalona), església de Badalona (Barcelonès)
 Església de Sant Josep d'Ontinyent
 Església de Sant Josep (Breña Baja), església de Breña Baja (Tenerife)
 Sant Josep de Fontdepou, església al nucli urbà de Fontdepou (Noguera)
 Església de San José, església del barri vell de San Juan de Puerto Rico